Brindle ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Brindle (1915–2001), britischer Entomologe
 Billy Brindle (* 1950), englischer Fußballspieler
 Dominic Brindle (* 1976), britischer Gerätturner
 Jack Brindle (1917–1975), englischer Fußballspieler
 Reginald Smith Brindle (1917–2003), britischer Komponist, Gitarrist und Musikherausgeber
 Rowland Brindle (1896–1963), englischer Fußballspieler

Brindle ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Brindle (Lancashire), ein Ort in Lancashire, England
 Brindle Cliffs in der Antarktis

Siehe auch:
 Brindel
 Prindle